Ikonomow ist der Familienname folgender Personen:

 Bojan Ikonomow (1900–1973), bulgarischer Komponist
 Stamat Ikonomow (1866–1912), bulgarischer Freiheitskämpfer